«Эгриси» — название футбольных клубов:
  — грузинский клуб из города Сенаки.
 «Эгриси-Берекет» (ранее — «Эгриси», «Эгриси-Уста») — киргизский клуб из города Бишкек. См. Ата-Спор.
 «Эгриси» — любительский (8х8) футбольный клуб, участник ЛФЛ Москвы. Владелец — Василий Уткин.